Чемпионство мира Impact среди нокаутов () — является мировым чемпионским титулом по рестлингу среди женщин, которым владеет промоушн Impact Wrestling. За него в борются в женском дивизионе Impact, известном как «Нокауты». Титул образован 14 октября 2007 года на шоу Bound for Glory, как титул чемпиона мира TNA среди женщин; в 2008—2010 годах он был переименован в титул женского чемпиона TNA среди нокаутов, затем упрощен до чемпиона TNA среди нокаутов, пока промоушен не сменил название в марте 2017 года, а в 2021 году добавил мировой статус. Нынешняя чемпионка — Микки Джеймс, которая владеет титулом в пятый раз.

Аналогом титула является титул командного чемпиона мира Impact среди нокаутов, который был вновь представлен на шоу Hard To Kill в январе 2021 года. Всего было 58 чемпионств, которые разделили между собой 24 рестлера. Первой чемпионкой была Гейл Ким.

История титула 

Первой чемпионкой стала Гейл Ким, победившая Мисс Брукс, Кристи Хемми, Невероятную Конг, Рокси Лаво, Вельвет Скай, Шелли Мартинес, Джеки Мур, ODB и Анджелину Лав в матче Knockout Gauntlet for the Gold 24 октября 2007 года на шоу Bound for Glory. Ей также принадлежит рекорд по наибольшему количеству побед — семь.

Ким также является рекордсменкой по самому короткому пребыванию в статусе чемпиона — 25 часов во время её седьмого чемпионства, в то время как чемпионство Тайи Валькирии является рекордом по самому долгому пребыванию в титуле — 377 дней.

Микки Джеймс является действующей чемпионкой в четвёртый раз. Она победила бывшую чемпионку Деонну Пурраццо 23 октября 2021 года на шоу Bound for Glory в Санрайз Мэнор, Невада, и завоевала титул.

Примечания 

Награды, появившиеся в 2007 году
Impact
Чемпионские титулы Impact Wrestling
Награды спортсменкам